Skellefteå (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Skellefteå (stad), de hoofdstad van deze gemeente.